

Cinema 
 Operazione Rosebud (Rosebud) – film del 1975 diretto da Otto Preminger

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rosebud – census-designated place della Contea di Todd, Dakota del Sud
 Rosebud – città della Contea di Gasconade, Missouri
 Rosebud – area non incorporata della Contea di Rosebud (Montana)
 Rosebud – città della Contea di Falls, Texas
 Rosebud – corso d'acqua, affluente di destra del fiume Yellowstone